Соревнования по конькобежному спорту на XVI Олимпийских играх проводились на Anneau de Vitesse, расположенном вблизи Альбервиля. Это был последний раз, когда олимпийские гонки на коньках проводились не в помещении.

Соревнования среди мужчин

500 метров 
Суббота 15 февраля 1992 года — 43 спортсмена из 17 стран

1000 метров 
Вторник 18 февраля 1992 года — 47 спортсменов из 22 стран

1500 метров 
Воскресенье 16 февраля 1992 года — 46 спортсменов из 22 стран

5000 метров 
Четверг 13 февраля 1992 года — 36 спортсменов из 21 страны

10 000 метров 
Четверг 20 февраля 1992 года — 30 спортсменов из 16 стран

Соревнования среди женщин

500 метров 
Понедельник 10 февраля 1992 года — 34 спортсменки из 12 стран

1000 метров 
Пятница 14 февраля 1992 года — 36 спортсменок из 14 стран

1500 метров 
Среда 12 февраля 1992 года — 33 спортсменки из 14 стран

3000 метров 
Воскресенье 9 февраля 1992 года — 26 спортсменок из 12 стран

5000 метров 
Понедельник 17 февраля 1992 года — 27 спортсменок из 13 стран

См. также 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1992
1992 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту во Франции